Цзиюань:

 Цзиюань — город субокружного уровня в провинции Хэнань КНР.
 Цзиюань — бронепалубный крейсер китайского флота, впоследствии «Сайен» («Saiyen») — канонерская лодка японского флота.